Новополтавский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новополтава.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 975 человек, в том числе 460 мужчин и 515 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Новополтава,
 село Петровка.

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района